Бретонское дерби (, Дерби Бретани; (, Дерби Бретонии) — футбольный матч между двумя командами из исторической области Бретань, но в первую очередь — между «Нантом» и «Ренном».

История 
Своим названием дерби обязана тому, что Ренн и Нант являются крупнейшими футбольными клубами бывшей исторической провинции Бретань. Также играет роль и спор между двумя одноимёнными городами за статус настоящей столицы региона. Обе команды в полной мере отображают бретонскую идентичность: болельщики «Ренна» регулярно размещают кельтские символы на трибуне Мордель, а поклонники «Нанта» — жёлто-зелёный флаг Бретани.

Под статусом бретонского дерби также могут упоминаться игры с участием ряда других бретонских клубов: «Бреста», «Ванна», «Генгама», «Кемпера Керфеунтюн», «Лорьяна» и «Сен-Мало». Повышение статуса футбольного клуба «Лорьян» случилось после их выхода в Лигу 1 в 2000-х годах и понижения в статусе «Нанта». Дерби между Ренном и Лорьяном особенно запомнилось в финале Кубка Франции 2009 года, в котором впервые с 1956 года сыграли обе команды из Бретани, хотя болельщики обеих клубов не враждуют друг с другом.

Противостояние Ренна и Генгама. La Celtico 
Два клуба играли вместе 17 сезонов, включая шесть лет подряд с 1977 по 1983 год. Соперничество всегда было очень сильным, а иногда и близким к ненависти. Соперничество между двумя клубами близко к антагонизму между «крестьянским» Генгамом с населением около 8000 жителей и «городским» Ренном, также существовали и личные противостояния Ноэля Ле Граэ (многолетний мэр Генгама) и Франсуа Пино (владелец стадиона «Ренн»).

В 2009 году два клуба встретились в финале Кубка Франции по футболу, в котором «Ренн» одолел соперника со счётом 2-1. Сам матч посетило более 80 000 зрителей на Стад де Франс, на трибунах можно было увидеть баннеры «Ренн или Генгам, Бретань побеждает».

В сентябре 2016 года для обозначения дерби два бретонских клуба зарегистрировали название «Селтико» в Национальном институте промышленной собственности.

Статистика 
К 17 мая 2009 года

Примечания

Литература 
 Claude Loire, Le Stade rennais, fleuron du football breton 1901—1991, Rennes, Éditions Apogée, 1994, 488 p. (ISBN 2-909275-40-X) Document utilisé pour la rédaction de l’article
 Georges Cadiou, La grande histoire du football en Bretagne, Le Faouët, Liv'Éditions, 1998, 381 p. (ISBN 2-910781-69-0) Document utilisé pour la rédaction de l’article
 Collectif, Dictionnaire historique des clubs de football français, Tome 2 : Mulhouse : White Rovers, Créteil, Pages de Foot, 1999, 505 p. (ISBN 978-2-913146-02-0)

Футбольные дерби во Франции
ФК «Брест»
ФК «Ванн»
ФК «Генгам»
ФК «Кемпер Керфеунтюн»
ФК «Лорьян»
ФК «Нант»
ФК «Сен-Мало»